Раматхибоди I () (1314—1369) — первый король Аютии, исторического государства на территории современного Таиланда, правивший с 1350 до своей смерти в 1369 году.

До начала правления был известен под именем У-Тхонг (), что означает «Золотая колыбель». Считал себя потомком короля Менграя Великого. Согласно наиболее известному источнику, записке XVII века голландца Иеремии Ван Влийта, У-Тхонг по происхождению был китайцем. Преуспев в торговле, он приобрел достаточно влияния, чтобы прийти к власти в прибрежном городе Пхетбури. 

Став королём, Раматхибоди I основал новую столицу (город Аютию), установил четыре главных административных поста страны (министров внутренних дел, финансов, королевского имущества и сельского хозяйства) и кодифицировал законы. Территория королевства включала в себя большую часть Малайи.

Раматхибоди заключил союз с китайской династией Мин. В 1352 году король осадил кхмерский город Яшодхарапура, в следующем году взял его и посадил на трон одного из своих сыновей. Однако в 1357 году кхмеры смогли вернуть себе город.

Смерть короля вызвала междоусобицу из-за права наследования. Первоначально королем стал сын Раматхибоди принц Рамесуан, но потом ему пришлось отречься в пользу Бороморачи I, шурина Раматхибоди.

Ссылки

Литература 
Wyatt, David K., Thailand: A Short History, New Haven (Yale University), 2003.  
Srisak Vallipodom, Sheikh Ahmad Qomi and the History of Siam, Cultural Center of the Islamic City, Republic of Iran, Bangkok 1995, page 209
Plubplung Kongchana, The Persians in Ayutthaya, Institute of Asia Pacific Studies, Srinakharinwirot University.

Короли Таиланда